Airwalk lub Moonwalk Parado – figura taneczna. Zdobyła popularność w latach 80. za sprawą Michaela Jacksona, który wykonywał ją podczas publicznych występów. Taniec ten to moonwalk w miejscu.

Historia 
Figura bazuje na układzie tanecznym Caba Callowaya, który w kreskówce Minnie the Moocher z 1932 roku wykonał taniec w stylu Airwalka.

Ruch taneczny był wykonywany kilkakrotnie w przeszłości, m.in. przez tancerza Billa Baileya, Jeffreya Daniela, czy Popin Pete’a (Timothy Solomon). Jednak nikt z nich nie wykonywał tej figury tanecznej na masową skalę. Pierwszym tancerzem, który rozpowszechnił ten taniec był Michael Jackson.

Jackson początkowo prezentował airwalk podczas niektórych ze swoich piosenek takich jak: „Billie Jean”, „Shake Your Body (Down to the Ground)”, „Heartbreak Hotel”, czy „Human Nature” na swoich trasach koncertowych Victory Tour i Bad World Tour. Podczas trasy koncertowej Dangerous World Tour taniec wykonywał również w „Jam”, „Bad”, czy też „Smooth Criminal” (najczęściej za białą kurtyną). W HIStory World Tour również w „Stranger in Moscow”.

Przypisy 

Michael Jackson
Taniec w Stanach Zjednoczonych
Kroki taneczne
Układy taneczne Michaela Jacksona